

Patronyme
 Alfred Laroze, (1834-1913), fut un avocat et homme politique français.
 Léon Laroze, (1835-1912), fut un homme politique français.
 Pierre Laroze, (1861-1943), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme